Дреново може значити:

Северна Македонија:
 Дреново (Кавадарци), насеље у општини Кавадарци, Северна Македонија;
 Дреново (Чашка), насеље у општини Чашка, Северна Македонија;
 Дреново (Македонски Брод), насеље у општини Македонски Брод, Северна Македонија;

Бугарска:
 Дреново (Благојевград), насеље у Благојевградској области, Бугарска;
 Дреново (Софија), насеље у Софијској области, Бугарска;

Види још
 Дрен (вишезначна одредница)
 Дрење
 Дренова
 Дреновац
 Дреновци
 Дренак